Her Sacrifice (film, 1914)
 Her Sacrifice (film, 1917)
 Her Sacrifice (film, 1926)